Анита Личина (, род. ) — словенская шахматистка, международный мастер среди женщин.

Биография 
Трехкратная чемпионка Словении (1989, 1991 и 1996 гг.). Серебряный призер чемпионатов Словении 1994 и 1997 гг. Бронзовый призер чемпионатов Словении 2001 и 2012 гг. (в 2012 г. разделила 2—3 места с Д. Капш и уступила ей по дополнительным показателям).

В составе сборной Словении участница пяти шахматных олимпиад (1992, 1994, 1996, 2000, 2002 гг.) и командного чемпионата Европы 1997 г.

Участница зонального турнира 1995 г.

Участница личного чемпионата Европы 2013 г.

После замужества выступает под двойной фамилией Личина-Врабич.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Личины в базе Chessgames
 Личная карточка А. Личины на сайте 365Chess
 Личная карточка А. Личины на сайте Chess Tempo
 Высупления А. Личины на шахматных олимпиадах
 Высупления А. Личины в чемпионатах Европы среди юниоров
 Личная карточка А. Личины в командных чемпионатах Европы

Шахматисты Югославии
Шахматисты Словении
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам